A 27-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 1 și 3 martie 2003 la Viena, Austria. Aceasta a fost a treia oară când Viena a găzduit acest eveniment, după ce a găzduit ediția inaugurală în 1970 și mai apoi ediția din 1979. Au participat 557 de sportivi din 45 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Ferry-Dusika-Hallenstadion din Viena. Acesta a fost inaugurat în anul 1977.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
12 atleți au reprezentat România.

 Marian Oprea – triplusalt - locul 2
 Elena Iagăr – 1500 m - locul 2
 Ioan Vieru – 400 m - locul 3
 Cristina Nicolau – triplusalt - locul 5
 Cristina Grosu – 3000 m - locul 6
 Elena Hilă – aruncarea greutății - locul 6
 Oana Pantelimon – înălțime - locul 8
 Gheorghe Gușet – aruncarea greutății - locul 11
 Maria Cioncan – 3000 m - locul 11
 Adelina Gavrilă – triplusalt - locul 11
 Ștefan Vasilache – înălțime - locul 14
 Ramona Pop – înălțime - locul 16

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Doi atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Inna Gliznuța – înălțime - locul 14
 Ivan Emilianov – aruncarea greutății - locul 21

Note

Legături externe 
  Timetable & Results

Atletism
2002
Viena
Atletism